

Niemcy 
 Freyburg (Unstrut) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Stany Zjednoczone 
 Freyburg
 Freyburg

Zobacz też 
 Freiberg
 Freiburg